Cigna ist der Name
 eines Versicherungsunternehmens aus Philadelphia, siehe CIGNA

Cigna ist der Familienname folgender Personen:
 Gina Cigna (1900–2001), italienisch-französische Sängerin
 Vittorio Amedeo Cigna-Santi (ca. 1730–1795), italienischer Librettist